Gran puede hacer referencia a:

 Gran (apócope).— Apócope de grande.
 Gran (isla).— Isla sueca.
 Gran (nombre).— Nombre propio.
 Gran (Noruega).— Localidad de Noruega.
 Gran (serie de televisión).— Serie de televisión.